Nationalstaatsgesetz ist der Name folgender Gesetze:

 Nationalstaatsgesetz (Israel), Gesetz von 2018, das den jüdischen Charakter Israels festschreibt
 Nationalstaatsgesetz (Rumänien), Gesetz von 1945 in Rumänien
 Nationalstaatsgesetz (Ungarn), Gesetz von 2011 über die Rechte der Nationalitäten in Ungarn

Siehe auch:
 Nationalitätengesetz